Амири — персидская фамилия. Известные носители:

 Амири, Аббас (1950—2011) — иранский актёр и художник.
 Амири, Вахид (род. 1988) — иранский футболист, нападающий.
 Амири, Надим (род. 1996) — немецкий футболист.
  (род. 1978) — германо-иранский тележурналист.
 Амири, Шамсуддин (род. 1985) — афганский футболист.

См. также 
 Амира
 Гайнан Амири (Амиров; 1911—1982) — башкирский советский писатель, переводчик и журналист.